Паулуччи:

 Паулуччи — дворянский род.
 Паулуччи, Амилькар Карлович (ок. 1810—1874) — генерал Российской империи, обер-полицмейстер Варшавы.
 Паулуччи, Филипп Осипович (1779—1849) — маркиз, генерал Русской и Пьемонтской армий, российский дипломат.